Gull Lake (englisch für „Möwensee“) bezeichnet folgende Seen:

36 Seen in Kanada, darunter:
Gull Lake (Alberta), See in Alberta
Gull Lake (Haliburton, Ontario), See im Haliburton County in Ontario
Gull Lake (Muskoka, Ontario), See in der Muskoka-Region in Ontario

20 Seen in den Vereinigten Staaten, darunter:
Gull Lake (Cass County, Minnesota), See im Cass County in Minnesota
Gull Lake (Kalamazoo County, Michigan), See im Kalamazoo County in Michigan

sonstwo:
Gull Lake (Südgeorgien), See auf Südgeorgien

Gull Lake bezeichnet folgende Orte:

in Kanada:
 Gull Lake (Summer Village in Alberta), Sommerhaussiedlung in Alberta
 Gull Lake (Manitoba), Hamlet in Manitoba
 Gull Lake (Saskatchewan), Kleinstadt in Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Gull Lake (Michigan), Ort im Kalamazoo County in Michigan
 Gull Lake (Wisconsin), Kleinstadt in Wisconsin